Rau kan syfta på:

 Rau (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Indonesien 

 Desa Rau, administrativ by, Jawa Tengah,

Se även
 Pulau Rau